Дальнево — деревня в Кулейской волости Печорского района Псковской области.

Расположена у западного побережья Псковского озера, недалеко от границы с Эстонией. Рядом находятся другие деревни: к северу — Сухлово и волостной центр Киршино.

Население 
Численность населения деревни составляет 24 жителя по состоянию на 2000 год.

Примечания

Топографические карты 
 
 

Населённые пункты Печорского района